águaboense – abitanti di Água Boa (Mato Grosso)
águaboense – abitanti di Água Boa (Minas Gerais)